Moses Mendelssohn (1729-1786), Joods-Duits verlichtingsfilosoof
 Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847), Joods-Duits componiste, zus van Felix
 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Joods-Duits componist, kleinzoon van Moses Mendelssohn
 Arnold Mendelssohn (1855-1933), Duits componist, achterneef van Felix
 Mendelssohn & Co., een voormalige Berlijnse bank met een vestiging in Nederland

Zie ook 
 Mendelsohn